La figuration peut faire référence :
 À une figure (synonyme d'illustration ou représentation) ou à la réalisation d'une figure, voir la page d'homonymie représentation ;
 À un figurant ou l'ensemble des figurants, au cinéma ;
 À l'art figuratif, un style artistique (voir aussi figuration narrative, figuration libre, nouvelle figuration).
 Au film français Figuration d'Antonin Bideau, sorti en 1931.
 La figuration est l'organisation de notes choisies pour jouer un accord.